Александрово — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Шелонской волости Дедовичского района.

Расположена на северо-востоке района, в 15 км к северо-востоку от районного центра Дедовичи и в 6 км от деревни Крутец.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляла 34 человека.

История 
До 3 июня 2010 года деревня была в составе ныне упразднённой Крутецкой волости Дедовичского района.

До 1 января 2016 года деревня была в составе ныне упразднённой Дубишенской волости Дедовичского района

Примечания

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Дубишенская волость

Населённые пункты Дедовичского района